Het WTA-tennistoernooi van Toronto (officieel Rogers Cup) van 2009 vond plaats van 17 tot en met 23 augustus 2009 in de Canadese stad Toronto. Het was de 108e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Montreal/Toronto 2009. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Het toernooi van 2009 trok 138.135 toeschouwers.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 27 speelsters uit de top 30 deel.

Titelverdedigster Dinara Safina was nummer een op de plaatsingslijst. Zij werd reeds in de tweede ronde uitgeschakeld, door de Française Aravane Rezaï.

Het vierde reekshoofd Jelena Dementjeva uit Rusland won het toernooi. Zij versloeg in de finale haar ongeplaatste landgenote Maria Sjarapova in twee sets. Dementjeva wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Montreal/Toronto op haar naam te schrijven. Het was haar veertiende WTA-titel.

De Belgische Kim Clijsters, die met een wildcard tot het toernooi was toegelaten, bereikte de derde ronde. Daarin moest ze haar meerdere erkennen in de als vijfde geplaatste Servische Jelena Janković. Clijsters' landgenote Yanina Wickmayer kwam niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Overige deelnemende speelsters uit de top 30

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelverdedigsters Cara Black en Liezel Huber waren het eerste reekshoofd. Zij bereikten de halve finale, waarin zij werden geklopt door het als derde geplaatste Australische team Samantha Stosur / Rennae Stubbs.

De Australische dames moesten in de finale op hun beurt het hoofd buigen voor het als zesde geplaatste Spaanse koppel Nuria Llagostera Vives / María José Martínez Sánchez, dat in de match-tiebreak de zege naar zich toe wist te trekken. Het was hun zesde gezamenlijke titel, waarvan vijf in 2009. Llagostera Vives had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Martínez Sánchez ook vier.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Enkelspel
 Dubbelspel

2009
Toronto
Sportevenement in Toronto